Косоголь — деревня в Ужурском районе Красноярского края России. Входит в состав Михайловского сельсовета.

География 
Деревня расположена в 57 км к северу от районного центра Ужур.

Население

Примечания

Ссылки 
 Косоголь на карте Wikimapia

Населённые пункты Ужурского района